Марија Тереза Савојска (Торино, 31. јануар 1756- Грац, 2. јун 1805
) била је супруга Шарл X. Била је кћерка Виторио Амедео III од Сардиније и Maria Antonia Ferdinanda of Spain.

Породично стабло 

Рођени 1756.
Умрли 1805.